Le CSP Limoges joue la saison 2018-2019 en Pro A.

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Limoges CSP Élite